Patones är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Patones ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Patones är kuperad norrut, men söderut är den platt. Patones ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Patones. Runt Patones är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Uceda,  km sydost om Patones. Omgivningarna runt Patones är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Madrid